Петър Златков може да се отнася за:
 Петър Златков (р. 1959) – български скулптор
 Петър Златков (р. 1961) – български изкуствовед
 Петър Златков (р. 1989) – български футболист